Die 1. Amateurliga Bayern 1959/60 war die 10. Saison der 1. Amateurliga im Männerfußball in Bayern – dem Vorläufer der heutigen Bayernliga und sie war die 7. Saison, die in zwei Staffeln ausgespielt wurde. Bis 1963 stellte diese Liga zusammen mit den 1. Amateurligen aus Württemberg, Nordbaden, Südbaden und Hessen den Unterbau zur II. Division Süd dar und war im damaligen deutschen Fußball-Ligasystem drittklassig.

Saisonabschluss 
Sieger der Staffel Nord war der 1. FC Lichtenfels. Die Staffel Süd gewann erneut Vorjahresmeister TSV Schwaben Augsburg. Die bayerische Amateurmeisterschaft gewann Augsburg nach einem 5:3-Sieg gegen Lichtenfels. In der anschließenden Aufstiegsrunde zur II. Division konnte sich Augsburg auch mit dem ersten Platz den Aufstieg sichern. Lichtenfels erreichte dort nur der 3. Platz, der nicht zum Aufstieg berechtigte.

In die 2. Amateurliga mussten absteigen:
 aus der Staffel Nord: 1. FC Hersbruck, SV Neuses, SpVgg Fürth Amat.
 aus der Staffel Süd: 1. FC Passau, FC Wacker München, ESV Ingolstadt

Für die kommende Saison kamen als Aufsteiger aus der 2. Amateurliga:
 in die Staffel Nord: ATS Kulmbach, FV Würzburg 04, TSV Johannis Nürnberg
 in die Staffel Süd: 1860 Rosenheim, SpVgg Landshut, TSV Kottern, TuS Rosenberg

Staffel Nord

Ergebnis-Kreuztabelle – Nord

Abschlusstabelle – Nord 

|}

Staffel Süd

Ergebnis-Kreuztabelle – Süd

Abschlusstabelle – Süd 

|}

Spiel um die bayrische Meisterschaft 

|}

Einzelnachweise 

 Ehrentafel der Bayernliga-Meister bei D.S.F.S
 Amateurliga Bayern 1959/60 bei f-archiv.de
 Tabelle Nord 1959/60 bei manfredsfussballarchiv.de
 Ergebnismatrix Nord 1959/60 bei manfredsfussballarchiv.de
 Tabelle Süd 1959/60 bei manfredsfussballarchiv.de
 Ergebnismatrix Süd 1959/60 bei manfredsfussballarchiv.de

Fußballsaison 1959/60
1959